Награда Гоја за најбољи филм () је део награде Гоја, најважније шпанске филмске награде.

Награде и номинације

1980–е

1990–е

2000–е

2010–е

Види још 
 Оскар за најбољи филм
 Оскар за најбољи страни филм

Гоја награде